В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок Америки по футболу 1993 года в Эквадоре, проходившем в период с 15 июня по 4 июля 1993 года.

Группы 
Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Венесуэла

США

Уругвай

Эквадор

Группа B

Бразилия

Парагвай

Перу

Чили

Группа C

Аргентина 

* Из-за травмы, полученной Дарио Франко (№8) в первом матче Аргентины против Боливии (разрыв большеберцовой и малоберцовой костей), КОНМЕБОЛ разрешила заменить его. Его место занял Хосе Басуальдо (№ 23).

Боливия

Колумбия

Мексика

Примечания 

1993
1993
Футбол в Южной Америке в 1993 году